Азербайджанская мафия () самая крупная этническая ОПГ на территории Российской Федерации — общий термин для обозначения организованных преступных группировок (в основном, базирующаяся в Москве и других крупных российских городах), состоящих из этнических азербайджанцев. За пределами России эти группировки действуют в большинстве республик бывшего СССР, Европе, США, Турции.

Современность 
В настоящее время в России активно действует около 30 азербайджанских ОПГ. Практически каждая из них сформирована по территориальному признаку. Самым прибыльным видом преступного бизнеса для этих группировок является крышевание рынков. Значительная часть рынков в России находится под контролем азербайджанских ОПГ. Контроль только над одним Черкизовским рынком (16 июля 2009 года решением Правительства Москвы ликвидирован) приносил бандитам до полутора миллиона долларов дохода.

См. также 
 Армянская мафия

Ссылки 
 Азербайджанская мафия в России влиятельнее Следственного комитета? 
 Азербайджанская мафия захватила московские рынки 
 Три мафии сцепились в смертельной схватке
 
  
 

Азербайджанская диаспора
Преступные группировки России
Организованные преступные группировки Москвы
Этнические преступные группировки